Los términos ucraniano, ucraniana, ucranio o ucrania pueden referirse, en esta enciclopedia:

 al pueblo ucraniano, un grupo étnico eslavo oriental de Ucrania;
 a la persona, animal o planta naturales de Ucrania, o lo perteneciente o relativo a este país soberano de Europa oriental;
 al idioma ucraniano, el idioma oficial de Ucrania;
 al antiguo eslavo oriental (o ucraniano antiguo), un idioma hablado por los eslavos orientales desde el sigloX hasta el sigloXV.

Enlaces externos